A Temporada 1999–00 da Basketball Bundesliga foi a 34.ª edição da principal competição de basquetebol masculino na Alemanha disputada entre 16 de setembro de 1999 e 25 de maio de 2000. A equipe do Alba Berlim conquistou seu quarto título nacional, sendo este de maneira consecutiva.

Equipes participantes

Temporada Regular

Classificação Fase Regular

Playoffs

Campeões da Basketball Bundesliga (BBL) 1999–2000

Clubes alemães em competições europeias 

Temporadas da Basketball Bundesliga
2000 no basquetebol
1999 no basquetebol